Der SD Croatia Berlin ist ein Berliner Fußballverein. Seine Heimspiele trägt der Verein im Friedrich-Ebert-Stadion aus. Derzeit spielt die 1. Mannschaft in der Berlin-Liga.

Der Klub wurde 1972 von Kroatienstämmingen als NK Hajduk Berlin gegründet. 1989 verschmolz er mit dem NK Croatia. Dann begann eine Reihe von Erfolgen für den Klub, die von der 8. Liga bis in die Regionalliga führte. Die Spielzeit 1998/99 in der Regionalliga wurde mit einem erwarteten letzten Platz beendet.

Neben dem Feldfußball hat die SD Croatia Berlin eine sehr erfolgreiche Futsal-Mannschaft. 2010 und 2011 konnte hier mit dem DFB-Futsal-Cup die inoffizielle deutsche Meisterschaft, sowie 2008, 2010, 2011 und 2012 der nordostdeutsche Futsal-Cup gewonnen werden. Im UEFA-Futsal-Pokal 2010/11 schied man in der Qualifikationsgruppe D als Zweiter punktegleich hinter AGBU Ararat aus Zypern aus, 2011/12 schied man als Dritter in der Vorrundengruppe A aus.

Ligaplatzierungen seit 1994

Erfolge 
 Oberliga Nordost, Staffel Nord: Meister 1998
 Berliner Fußballmeister 1996
 DFB-Futsal-Cup-Sieger 2010, 2011

Weblinks 
 Oberliga-Saison

Croatia Berlin, Sd
Croatia Berlin, Sd
Berlin, Croatia
Kroatische Diaspora
Immigration (Deutschland)
Gegründet 1972
Migration (Berlin)